

Geografia

Austria 
 Kloster – ex comune ora frazione di Deutschlandsberg, città nel distretto di Deutschlandsberg (Stiria)

Germania 
 Kloster – ex comune ora frazione di Bad Salzungen, città nel circondario di Wartburg (Turingia)
 Kloster – frazione di Saalburg-Ebersdorf, città nel circondario della Saale-Orla (Turingia)

Repubblica Ceca 
 Kloster – antico nome tedesco di Klášter, comune nel distretto di Plzeň-jih (Plzeň)
 Kloster – antico nome tedesco di Klášter, frazione della città di Nová Bystřice nel distretto di Jindřichův Hradec (Boemia Meridionale)

Slovacchia 
 Rotes Kloster – antico nome tedesco di Červený Kláštor, comune nel distretto di Kežmarok (Prešov)

Altri progetti